Владимир Юрьевич (Павел, ум. 1203) — муромский князь (1174—1203), старший сын Юрия Владимировича, первого независимого от Рязани муромского князя.

В 1174 году муромцы участвовали в походе Ярополка Ростиславича против Михаила Юрьевича в рамках борьбы за власть во Владимиро-Суздальском княжестве по смерти Андрея Боголюбского. В 1180 году муромцы выступили на стороне великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо против Святослава Всеволодовича Киевского, возмущённого действиями Всеволода против рязанских князей. Стояние на реке Влене не принесло успеха, Святославу пришлось уйти, и в 1186 году Всеволод вновь вмешался в рязанские дела с муромской помощью. В 1196 году муромские князья участвовали в походе Всеволода в черниговские земли.

После смерти Владимира престол занял его младший брат князь Давыд Юрьевич.

В православном предании сохранилось православное имя князя Владимира — Павел; как и его родного брата Давида — Пётр.

Семья 

Сведений о жене и детях Владимира не сохранилось.

Примечания

Ссылки 
 Войтович Л. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён

Князья муромские
Персоны без указанного места рождения
Святославичи
Рюриковичи по алфавиту